Пак Чжон-ян (, 3 мая 1872 — 23 апреля 1959) — корейский политик, журналист и чиновник, либеральный философ, агностик. Был одним из первых идеологов движения за независимость Кореи, носил прозвища Хэак (해악 海岳), Ильчо (일소 一笑).

В 1904—1905 годах принимал участие в Русско-японской войне. В мае 1906 года занимал пост мэра Тэгу, затем был губернатором Северного Кенсана (1906, 1908—1910), Пхенан-Намдо (1907—1908), Чолла-Намдо (1907), Чхунчхон-Намдо (1910—1915), Хванхэ (1921—1923, 1928), Северного Чхунчхона (1923—1925).

Ссылки 
 Пак Чжон-ян
 Пак Чжон-ян
 Пак Чжон-ян
 Пак Чжон-ян
 大邱の近代化-朴重陽
 日本帝國勅選貴族院議員一覽
 «일제가 현대 조선 개신» 해방후에도 망발…친일파 박중양 i-Daegumail news 2010. 01.25
 순종의 남행에는 친일파 뿐이었다 The Dailian News 2010.01.30
 «순종 남행이 박중양의 정치적 입지 높여» The Dailian News 2010.01.30
 친일중의 친일 ‘3·1운동 자제단’은 누구? The Hangyeolye 2010.03.01

Персоналии по алфавиту
Политики Кореи
Философы Кореи
Участники Русско-японской войны (Япония)